Colombeia (también conocido como Televisión Educativa) es un canal de televisión abierta venezolano de programación educativa, iniciando sus transmisiones en el año 2007.

Véase también 

 Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
 Venezolana de Televisión
 TVes
 Ávila TV
 ANTV
 Vive
 Telesur
 123TV
 Conciencia TV
 TV FANB
 Corazón Llanero
 Radio Nacional de Venezuela
 YVKE Mundial Radio
 Televisión en Venezuela

Referencias

Enlaces externos 
 

Canales de televisión abierta de Latinoamérica
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
Telecomunicaciones en Caracas
Canales de televisión de Venezuela
Empresas públicas de radiodifusión